Саликс има више значења:
 Саликс (Пенсилванија)
 Саликс (Ајова)